Хотогор — название населённых пунктов в России:

 Хотогор — улус в Заиграевском районе Бурятии.
 Хотогор — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.